Švýcárna je název více budov: 

 Švýcárna (Abertamy), turistická chata v Krušných horách, okres Karlovy Vary
 Švýcárna (Adamov), bývalý hostinec a lázně v Adamově, okres Blansko
 Švýcárna (Kinského zahrada), bývalá kočárovna v Kinského zahradě na Smíchově v Praze
 Švýcárna (Kouty nad Desnou), turistická chata v Hrubém Jeseníku, okres Šumperk
 Švýcárna (Slatiňany), bývalá myslivna ve Slatiňanech, okres Chrudim